Ratinho — apresentador de televisão do Brasil

Ou ainda:
 Carlos Roberto Massa Júnior — político brasileiro filho do apresentador Carlos Massa
 Eduardo Correia Piller Filho — futebolista brasileiro
 Everson Rodrigues – futebolista brasileiro radicado na Europa
 Jararaca e Ratinho — dupla musical brasileira
 Luciano Ratinho — futebolista brasileiro
 Ratinho (compositor) — compositor português